L’agorisme se réfère à la philosophie politique établie par Samuel Edward Konkin III, auteur du , en 1980. Cette philosophie s'apparente à l'anarcho-capitalisme, ou anarchie de marché libre, et vient du grec agora qui signifie marché ouvert. Les agoristes sont ceux qui cessent de croire en la légitimité du gouvernement et participent à la contre-économie (marché noir et marché gris, le terme est comparable à celui de contre-culture) de manière pacifique pour échapper au contrôle et à la taxation de l'État.

L'agorisme ne reconnaît pas la propriété intellectuelle, mais reconnaît la propriété privée, individuelle comme collective. Beaucoup d'agoristes se considèrent comme successeurs des idées de Murray Rothbard, le père de l'anarcho-capitalisme jusnaturaliste.

Agorisme et propriété 
À la différence de la plupart des anarcho-capitalistes, les agoristes ne cherchent pas à remplacer toute propriété publique par la propriété privée, à la condition que celle-ci ne soit pas sous le contrôle d'un État : la propriété collective est permise par l'agorisme, même si cette philosophie politique ne fait qu'étendre le domaine de la propriété privée.

Pour les agoristes, l'intervention et les actions du gouvernement en faveur des corporations corrompent ces dernières et sont la cause exclusive des abus de celles-ci en incitant les gestionnaires de ces entreprises à agir de manière irresponsable. Par exemple, les lois sur la responsabilité limitée des actionnaires ou sur le traitement des liquidations judiciaires sont considérées comme illégitimes : les agoristes nient qu'une loi puisse faire disparaître un passif au milieu d'une irresponsabilité collective.

Agorisme et droit contractuel 
L'agorisme établit les limites de l'application des clauses contractuelles en développant plus loin la position de Murray Rothbard, économiste de l'école autrichienne et anarcho-capitaliste. Selon ce dernier, seuls les échanges de titres de propriété peuvent constituer des clauses valides d'un contrat, et la violation de tout autre type de clause ne peut pas entraîner de poursuite légitime.

Pour les agoristes, ce raisonnement doit être poussé au-delà de l'application des clauses : un accord ou contrat est vu comme une acceptation de violation mutuelle des droits de propriété de chaque partie par l'autre. Tant que le contrat court, chaque partie peut continuer à permettre à l'autre de violer ses droits en échange de la possibilité de violer les siens dans la mesure prévue par le contrat, non pas parce que ce contrat transfère des droits d'usage de propriété, mais bien parce que ce contrat représente le consentement de celui qui l'a signé. À partir du moment où le contrat ne reflète plus ce consentement, le contrat n'est plus valide et l'autre partie ne peut réclamer qu'il continue d'être appliqué : les seules réclamations valides sont celles destinées à compenser la violation de ses propres droits dans le cadre du contrat, et non pour continuer à violer les droits de l'autre partie au nom d'un consentement qui n'existe plus.

Action politique 
Les agoristes prônent la sécession économique et refusent le vote, considéré comme une méthode de prise de décision illégitime et défectueuse, qui ne peut pas permettre l'avènement d'une société libre. Ils évitent toute implication dans les systèmes politiques existants : Konkin était ainsi opposé à la création du Parti Libertarien aux États-Unis. Ils participent aux marchés parallèles (marché noir ou marché gris) pour échapper à la surveillance de l'État et aux taxes, investissent dans des paradis fiscaux et cherchent à créer des entreprises furtives, sans existence légale officielle mais respectant les droits individuels. Ils participent aussi activement aux réseaux de copie illicite d'œuvres intellectuelles.

Tous ceux qui participent à la contre-économie par intérêt personnel, et non par idéologie, ne doivent pas être considérés ou même associés aux agoristes. Toutefois les agoristes encouragent consciemment cette participation de manière à développer une société d'interactions uniquement consensuelles, afin d'affaiblir l'autorité et l'apparence de légitimité de l'État jusqu'à ce que les organisations de justice et de défense des agoristes puissent sortir de la clandestinité et traiter l'action gouvernementale comme toute activité criminelle (la fiscalité est traitée comme un vol, la guerre comme des meurtres de masse, etc.)

Agorisme et capitalisme 
La plupart des agoristes, comme les anarcho-capitalistes, se réfèrent au marché libre sous le terme capitalisme. Cependant les agoristes font aussi une distinction entre trois sortes de capitalistes :

D'après Samuel Konkin, l'erreur des autres anarcho-capitalistes est de confondre les deux premières catégories, et celle des anarchistes collectivistes de les confondre toutes.

Dans la littérature 
L'agorisme sous-tend le roman de science-fiction  de J. Neil Schulman.

Voir aussi 
 anarcho-capitalisme
 libertarianisme
 économie de marché
 libéralisme économique
 catallarchie

Sources 
  New Libertarian Manifesto
  Le Manifeste Néo-Libertarien (traduction)
  Site francophone sur l'agorisme
 Alongside Night 

Concept de philosophie politique
Anarcho-capitalisme
Courant d'inspiration libérale